Прюц () — шведская фамилия. 

 Известные носители 
 Прюц, Андреас (род. 1972) — шведский кёрлингист и тренер.
 Прюц, Даниэль (род. 1975) — шведский кёрлингист.
 Прюц, Мария (род. 1976) — шведская кёрлингистка.
 Прюц, Роберт (род. 1960) — шведский футболист.